Pimpinella cantabrica är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Pimpinella cantabrica ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
cantabrica